Rheinboldt ist der Nachname von:
Heinrich Rheinboldt (1891–1955), deutscher Chemiker, Prof. in Bonn und Sao Paulo
 Josef Nikolaus Rheinboldt (1860–1931), deutscher Politiker